Amerikai Egyesült Államok
 Owen (Indiana)
 Owen (Missouri)
 Owen (Wisconsin)
 Owen megye (egyértelműsítő lap)
 Németország
 Owen (Baden-Württemberg)

Személyek 

 Robert Owen — egyértelműsítő lap